Роберто Солдич (род. 25 января 1995 года) — хорватский боец смешанных единоборств, представитель полусредней и средней весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне с 2014 года. Действующий чемпион KSW в полусреднем и среднем весе.

Спортивные достижения

Смешанные единоборства 
  Konfrontacja Sztuk Walki
 Чемпион в полусреднем весе 
 Две успешные защиты титула
 Чемпион в среднем весе (один раз)
 Бой вечера (один раз) против Дрикуса Дю Плесси (KSW 45)
 Нокаут вечера (три раза) против Винисиуса Борера (KSW 46), Кристиана Казубовского (KSW 49), Мамеда Халидова (KSW 65)
  Swiss MMA Championship
 Чемпион в полусреднем весе (один раз)
  Superior Fighting Championship
 Чемпион в полусреднем весе
 Одна успешная защита титула
  Final Fight Championship
 Чемпион в полусреднем весе (один раз)

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|20-3
| Мамед Халидов
|Нокаутом (удар)
|KSW 65: Халидов - Солдич
|
|align="center"|2
|align="center"|3:40
|Гливице, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|19-3
| Патрик Кинцл
|Техническим нокаутом (удары)
|KSW 63: Солдич - Кинцл
|
|align="center"|3
|align="center"|2:55
|Варшава, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|18-3
| Михал Матерла
|Техническим нокаутом (удары)
|KSW 56: Матерла - Солдич
|
|align="center"|1
|align="center"|4:40
|Лодзь, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|17-3
| Михал Пьетржак
|Решением (единогласным)
|KSW 50 Лондон
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|16-3
| Кристиан Кажубовски
|Нокаутом (удар)
|KSW 49 Materla vs. Askham 2
|
|align="center"|1
|align="center"|1:25
|Гданьск, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|15-3
| Винишиус Борер
|Нокаутом (удар)
|KSW 46 Narkun vs. Khalidov 2
|
|align="center"|1
|align="center"|4:35
|Гливице, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|14-3
| Дрикус Дю Плесси
|Нокаутом (удары)
|KSW 45 The Return to Wembley
|
|align="center"|3
|align="center"|2:33
|Лондон, Англия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-3
| Дрикус Дю Плесси
|Техническим нокаутом (удары)
|KSW 43 Soldic vs. Du Plessis
|
|align="center"|2
|align="center"|1:37
|Вроцлав, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|13-2
| Борис Манковски
|Техническим нокаутом (остановка углом)
|KSW 41 Mankowski vs. Soldic
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Катовице, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|12-2
| Льюис Лонг
|Нокаутом (удар ногой в голову)
|CWFC 87 Cage Warriors Fighting Championship 87
|
|align="center"|1
|align="center"|0:40
|Ньюпорт, Уэльс
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
| Дез Паркер
|Техническим нокаутом (удары)
|Superior FC 18 Superior Fighting Championship 18
|
|align="center"|1
|align="center"|3:29
|Людвигсхафен-ам-Райн, Германия
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
| Слободан Вукич
|Нокаутом (удар)
|SBC 14 Serbian Battle Championship 14
|
|align="center"|1
|align="center"|1:04
|Дармштадт, Германия
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
| Рафал Левон 
|Техническим нокаутом (удары)
|Superior FC 16 Superior Fighting Championship 16
|
|align="center"|3
|align="center"|1:56
|Бачка-Паланка, Сербия
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
| Ивица Трусчек 
|Техническим нокаутом (удары)
|FFC 27 Night of Champions
|
|align="center"|1
|align="center"|1:47
|Загреб, Хорватия
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
| Паскаль Клозер 
|Техническим нокаутом (удары)
|SMMAC Swiss MMA Championship 4
|
|align="center"|1
|align="center"|1:34
|Базель, Швейцария
|
|-
|Поражение
|align=center|6-2
| Ярослав Амосов
|Решением (раздельным)
|Tech-Krep FC - Prime Selection 8
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Васо Бакошевич 
|Техническим нокаутом (удары)
|SBC 8 - Serbian Battle Championship
|
|align="center"|3
|align="center"|1:51
|Сомбор, Сербия
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Саса Дробак 
|Решением (единогласным)
|FFC - Final Fight Championship 20
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Загреб, Хорватия
|
|-
|Поражение
|align=center|4-1
| Марко Радакович 
|Решением (единогласным)
|MFC - Montenegro Fighting Championship 3
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Будва, Черногория
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Владимир Проданович 
|Техническим нокаутом (удары)
|SBC 5 - Serbian Battle Championship
|
|align="center"|2
|align="center"|1:30
|Оджаци, Сербия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Саво Лазич
|Нокаутом (удар ногой)
|AFC - Arti Fighting Championship 4
|
|align="center"|1
|align="center"|2:05
|Любушки, Босния и Герцеговина
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Младен Понжевич
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|Thunderman - Fight Night Metkovic 1
|
|align="center"|1
|align="center"|0:35
|Меткович, Хорватия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Анте Алилович
|Техническим нокаутом (удары)
|AFC - Arti Fighting Championship 3
|
|align="center"|2
|align="center"|2:50
|Любушки, Босния и Герцеговина
| 
|}

Ссылки 
 Профиль Роберто Солдича на сайте Sherdog
 Профиль Роберто Солдича на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Хорватии